Soutelense Futebol Clube é um clube português de futebol. Atualmente na terceira liga portuguesa. Sua melhor posiçao foi o terceiro lugar.

Historia
O clube foi fundado em 1999 em Soutelo e com muitos jogadores saídos de uma equipa local e muitos jovens que hoje são as estrelas do clube (ex: Hugo, Vasko, Flavio, Pedro. C). A equipa conseguiu-se manter na 3ª divisão durante algumas épocas.

Recordes
Mais golos marcados pelo clube: Flavio (56 golos)
Mais golos marcados numa epoca: Fábio (22 golos)
Mais tempo sem sofrer golos: Hugo (425 minutos)

Clubes de futsal de Portugal
Clubes de futebol fundados em 1999